Janusz Szydłowski – aktor i reżyser teatralny
 Janusz Szydłowski – lektor telewizyjny i radiowy